Квадрифолий — многозначное понятие.
 Квадрифолий — одна из разновидностей плоской математической кривой роза.
 Квадрифолий — мотив скульптурно-декоративного обрамления в виде комбинации квадрата и цветка с четырьмя симметричными лепестками.
 Квадрифолий — храм крестово-купольного типа, четыре «ветви» которого завершаются апсидами.